Landelijk Jurisprudentie Nummer
Een speelgoedfabriek, zie LJN (speelgoed)
De IATA code van Brazoria County Airport